Alfred Aloysius "Trader" Horn (1861-1931), explorateur britannique
 Trader Horn est un film de W. S. Van Dyke, avec Harry Carey, sorti en 1931.
 Trader Horn est un film de Reza Badiyi, avec Rod Taylor, sorti en 1973.